Рёдер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Рёдер, Манфред (род. 1929) — немецкий адвокат.
 Рёдер, Маттиас (род. 1972) — немецкий гребец-каноист.
 Рёдер, Рудольф (1902—1991) – гауптштурмфюрер СС.
 Рёдер, Эми (1890—1971) — немецкая скульптор и художница — экспрессионист.
 Рёдер, Эрхард Эрнст фон (1665—1743) — военный министр и министр финансов, фельдмаршал Пруссии.